Flyer est un mot anglais qui désigne un passager d'avion ou un tract publicitaire. 

Flyer peut également désigner :
 Natasha Flyer (née en 1969), mathématicienne américaine.
 Flyer, un voilier de course qui a gagné la course autour du monde en 1977-1978.
 RV Western Flyer, un navire de recherche océanographique américain.
 Wright Flyer, le premier aéroplane construit par les frères Wright, qui a inspiré par la suite l’Abramovich Flyer biplan biplace ;
 Wright Flyer II, le deuxième aéroplane des frères Wright, réalisé en 1904 ;
 Wright Flyer III, le troisième aéroplane des frères Wright, réalisé en 1905 ;
 American Flyer, un groupe californien des années 1970.

Voir aussi 
 Flyers de Philadelphie, une équipe de hockey sur glace de la Ligue nationale de hockey canadienne et américaine